Мератх:

 Мератх — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Мератх — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.